La rue de Nice est une voie nommée d'après Nice, ville française des Alpes-Maritimes. Plusieurs communes françaises comportent une telle voie.

France

Alsace 
 Bas-Rhin :
 Rue de Nice, Illkirch-Graffenstaden

 Haut-Rhin :
 Rue de Nice, Bollwiller
 Rue de Nice, Kingersheim

Aquitaine 
 Landes :
 Rue de Nice, Capbreton

Bourgogne 
 Saône-et-Loire :
 Rue de Nice, Le Breuil

Champagne-Ardenne 
 Marne :
 Rue de Nice, Reims

Île-de-France 
 Paris :
 Rue de Nice, 

 Seine-Saint-Denis :
 Rue de Nice, Drancy

 Val-de-Marne :
 Rue de Nice, Alfortville
 Rue de Nice, Chevilly-Larue

 Val-d'Oise :
 Rue de Nice, Chaumontel

 Yvelines :
 Rue de Nice, Viroflay

Languedoc-Roussillon 
 Gard :
 Rue de Nice, Nîmes

Limousin 
 Haute-Vienne :
 Rue de Nice, Limoges

Lorraine 
 Moselle :
 Rue de Nice, Hombourg-Haut

Midi-Pyrénées 
 Haute-Garonne :
 Rue de Nice, Portet-sur-Garonne
 Rue de Nice, Toulouse

Nord-Pas-de-Calais 
 Nord :
 Rue de Nice, Cambrai
 Rue de Nice, Lille
 Rue de Nice, Tourcoing

 Pas-de-Calais :
 Rue de Nice, Arques
 Rue de Nice, Billy-Montigny
 Rue de Nice, Bruay-la-Buissière
 Rue de Nice, Marles-les-Mines
 Rue de Nice, Sains-en-Gohelle

Pays de la Loire 
 Sarthe :
 Rue de Nice, Coulaines
 Rue de Nice, Le Mans

Poitou-Charentes 
 Charente-Maritime :
 Rue de Nice, Saint-Rogatien

Provence-Alpes-Côte d'Azur 
 Alpes-Maritimes :
 Rue de Nice, L'Escarène

 Bouches-du-Rhône :
 Rue de Nice, Marseille
 Rue de Nice, Salon-de-Provence

 Var :
 Rue de Nice, Toulon

 Vaucluse :
 Rue de Nice, Apt

Réunion 
 Rue de Nice, Le Port
 Rue de Nice, Saint-Denis

Rhône-Alpes 
 Rhône :
 Rue de Nice, Lyon
 Rue de Nice, Saint-Laurent-de-Mure

Nice Rue